Talvisota (film), een Finse film uit 1989
 Winteroorlog, een militaire campagne van de Sovjet-Unie tegen Finland